Мстислав — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я; утворене від давньоруського слова ''мстити'' - ''карати'', ''захищати'' - і слова ''слава''. Має жіночу форму Мстислава. Одне з небагатьох слов'янських імен у православних святцях. Іменини - 28 квітня, 27 червня. Від цього імені пішло прізвище Мстиславський.

 Мстислав Хоробрий (*983 — †1036)
 Мстислав Святополкович (* ? — † 15 липня 1099) — князь володимирський, старший син Святополка Ізяславича
 Мстислав I Володимирович (Великий) (*1076 — †1132)
 Мстислав Ростиславович (* ? — † 14 червня 1180)
 Мстислав II Ізяславич
 Мстислав Мстиславич (? — †1228)
 Мстислав Данилович
 Мстислав Глібович — князь чернігівський з 1234 
 Патріарх Мстислав (Скрипник) (*1898 — †1993)

Слов'янські імена